Beckford kan syfta på:

Platser 

 Beckford, England – en ort och civil parish i Worcestershire, England
 Beckford, Maryland, USA

Personer 

 Allison Beckford
 James Beckford
 Jermaine Beckford
 Tyson Beckford
 William Beckford